Прилуков — фамилия:

 Прилуков, Виталий Михайлович (1939—2022) — сотрудник советских органов госбезопасности, заместитель председателя КГБ СССР (1991), генерал-лейтенант (1989).
 Прилуков, Юрий Александрович (род. 1984) — российский пловец.